

Бастау — село, Атбасарський район, Акмолинська область
 Бастау — село, Таскалинський район, Західноказахстанська область

Див. також 
 Бастауші
 Бестау